

Prénom 
Amilcar est un prénom.

Autre 
 Amilcar, marque d'automobiles françaises construites entre 1921 et 1939